WIMP/WiMP steht für:
 WIMP, physikalische Teilchen
 WIMP (Benutzerschnittstelle), Prinzip grafischer Benutzerschnittstellen
 WIMP (Web-Plattform), Web-Plattform
 WiMP (Musikstreaming-Service), Wireless Music Player, Musikstreaming-Dienst

Abkürzung